

Persone 
Amedeo Ortolani – imprenditore, politico e giornalista italiano
Angelina Ortolani – soprano italiano
Attilio Ortolani – attore italiano
Dario Ortolani – giornalista e scrittore italiano
Enrico Ortolani – pittore e illustratore italiano
Franco Ortolani – politico italiano
Giuseppe Ortolani – critico letterario italiano
Giuseppe Emanuele Ortolani – avvocato e biografo italiano
Leo Ortolani – fumettista italiano
Maria Chiara Ortolani – cestista italiana
Riziero Ortolani, detto Riz – compositore italiano
Serena Ortolani – pallavolista italiana
Tullio Ortolani – autore televisivo e scrittore italiano
Umberto Ortolani – imprenditore italiano

Altro 
 Gremio degli ortolani (orthurani), partecipante alla discesa dei candelieri a Sassari

Pagine correlate 
 Ortolana
 Ortolano

Altri progetti